Zhivko Kirilov Milanov (en ) est un footballeur international bulgare évoluant au poste de défenseur, né le  à Sofia (Bulgarie).

Statistiques

Palmarès

Liens externes 
 

Footballeur international bulgare
Joueur du PFK Levski Sofia
Joueur du FC Vaslui
Joueur du Tom Tomsk
Joueur de l'APOEL Nicosie
Entraîneur bulgare de football
Entraîneur du PFK Levski Sofia
Naissance en juillet 1984
Naissance à Sofia